Le patronyme Ferroul peut désigner : 

 la maison Ferroul, seigneurs de Fouzilhon, Ajac et Laurens (Hérault) au 
dont les armoiries sont de gueules, à trois verrous d'argent, deux et un, et deux étoiles d'or en chef.

 Ernest Ferroul (1853-1921), homme politique français ;
 Pascale Ferroul (°1965), femme de lettres française ;

Notes